Shiretoko ist die Bezeichnung für
 eine Halbinsel in Japan, siehe Shiretoko-Halbinsel
 einen Nationalpark auf dieser Halbinsel, siehe Shiretoko-Nationalpark

Shiretoko ist weiterhin:
 der Entwicklungsname für Mozilla Firefox 3.5